Een verkeersweg:
 N509 (België)
 N509 (Frankrijk)
 N509 (Nederland), zie Provinciale weg 509
 N509 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing